Дурносёловка  — топоним:

Россия 
 Дурносёловка  — исчезнувшее поселение, входившее в состав в Кубанской области (в настоящее время на его месте расположена станица Челбасская Каневского района Краснодарского края).
 Дурносёловка  — прежнее название села Воздвиженское Апанасенковского района Ставропольского края.